est une nouvelle de la romancière Ann Bannon parue en 1957.
 Odd Girl Out est un téléfilm américain réalisé par Tom McLoughlin et diffusé en 2005.